Gollan kan syfta på:

Geografi 
 Gollan, Föglö – ö i Föglö på Åland
 Gollan, New South Wales – ort i Wellington i Australien

Personer 
 Donald Gollan (1896–1971) – brittisk roddare
 Frank Gollan (1910–1988) – tjeckoslovakisk-amerikansk vetenskapsman